Luka Tošič (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir joué en junior au HK MK Bled, il débute en senior avec le HK Triglav en 2007. Il a évolué depuis dans le championnat de Slovénie avec l'équipe de Bled.

Lors de l'intersaison 2010-2011, il signe aux Diables Rouges de Briançon en compagnie de son coéquipier du HK Maribor Jaka Ankerst. Les deux joueurs sont conseillés par Rudi Hiti à l'entraîneur de l'équipe Luciano Basile. Mais le club connaît de graves problèmes financiers avant d'être sauvé et maintenu en Ligue Magnus lors du mois d'août. Les joueurs dont Tošič acceptent de baisser leurs salaires et décident de poursuivre l'aventure avec les Diables Rouges. Rajeunie, l'équipe réalise un beau parcours en Coupe de la Ligue avant de s'incliner en finale contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 en prolongation. Quatrième de la saison réuglière de la Ligue Magnus, l'équipe haut-alpine est sortie en quarts de finale des séries éliminatoires par Amiens trois victoires à une.

Non conservé par Briançon, Tošič signe au HK Jesenice dans l'EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovénie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il honore sa première sélection senior lors d'un match amical contre la Hongrie comptant une assistance.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 18|| 0|| 2|| 2|| 20|| || || || ||  
|-
| 2004-2005 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 19|| 2|| 2|| 4|| 10|| || || || ||  
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || || || || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || || 0|| 8|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 19|| 0|| 7|| 7|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || 21|| 3|| 7|| 10|| 8|| || || || ||  
|-
| 2006-2007 || HK Triglav || Državno Prvenstvo || 9|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || HK MK Bled || Državno Prvenstvo || 28|| 1|| 6|| 7|| 26|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2008-2009 || HK MK Bled || Državno Prvenstvo || 35|| 6|| 14|| 20|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| rowspan=3 | 2009-2010 || HK MK Bled || Državno Prvenstvo || 26|| 8|| 12|| 20|| 24|| || || || || 
|-
| HK Maribor || Slohokej Liga || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| HK Maribor || Državno Prvenstvo || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 ||Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus|| 25|| 1|| 4|| 5|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || Diables Rouges de Briançon || CdlL || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 ||HK Jesenice || EBEL|| 48|| 2|| 2|| 4|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Alleghe || Serie A || 33|| 0|| 6|| 6|| 28|| 6|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2013-2014 || HK Bled || INL || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 23|| 0|| 1|| 1|| 12|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 27|| 7|| 10|| 17|| 30|| 7|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HDD Jesenice || INL|| 28 || 2 || 14 || 16 || 32 || 9 || 1 || 2 || 3 || 10

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 5|| 0|| 3|| 3|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| +3|| align="left"|Cinquième de la division 1, groupe A
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Seizième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe A

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en mars 1988
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Triglav
Joueur du HK Maribor
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HC Alleghe
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Défenseur de hockey sur glace